Чемпіонат Андорри 2007–2008 — 13-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вчетверте  стала Санта-Колома.

Клуби-учасники

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Сан-Жулія взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубка Андорри з футболу 2008

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/25 травня 2008

|}

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 
 Чемпіонат Андорри на rsssf 

2007—2008
Андорра
Андорра